Styrax (geslacht)
 Benzoë, een soort hars
 Storax, een soort hars